

Codici 
 DOM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Melville Hall (Dominica)
 DOM – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Repubblica Dominicana

Geografia 
 Dom – montagna delle Alpi Pennine (Svizzera)
 Dom-le-Mesnil – comune delle Ardenne (Francia)

Informatica 
 Document Object Model – modello orientato agli oggetti per la rappresentazione di documenti digitali

Sigle 
 Dipartimento d'oltremare – suddivisione amministrativa francese
 Document Object Model – standard W3C
 Disk on module – dispositivo di memorizzazione
 DOM – sostanza stupefacente del tipo amfetamina psichedelica
 Digital Optical Module

Religione 
 Deo Optimo Maximo – locuzione latina: A Dio, l'ottimo, il massimo.
 Dom – appellativo degli Abati Benedettini, Trappisti, Certosini e comunque degli Abati in genere, e dei Superiori di Comunità religiose.

Altro 
 Dom – serie televisiva statunitense del 2021
 Dom – etnia del Medio Oriente di lontana origine indiana, affine ai rom e ai sinti
 Dom – abbreviazione popolare per Hamburger Dom, fiera di giostre che si tiene tre volte l'anno ad Amburgo in Germania
 Dom – abbreviazione per dominant (dominante), nel linguaggio della comunità BDSM. Il ruolo di Dom può essere assunto da un master (uomo) o da una mistress (donna)
 Dom – appellativo onorifico portoghese
 Joren Dom – calciatore belga

Altri progetti